IKA puede referirse a:
 Industrias Kaiser Argentina
 Aeropuerto Internacional Imán Jomeini (Irán), en su código IATA.
 Idioma arhuaco, lengua amerindia de la familia Chibchano-Paezano usada por el pueblo autodenominado los «ika» de Colombia.

Acrónimos

eo:Internacio Katolika